Allum ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Allum (1930–2018), englischer Fußballspieler
 Len Allum (1907–1980), englischer Fußballspieler